Bill McGarry – calciatore e allenatore di calcio inglese
 Chris McGarry – attore statunitense
 James McGarry – calciatore neozelandese